Prym steht für
 Prym Group, ältestes Industrieunternehmen in Deutschland
 Prymetall GmbH & Co. KG, unabhängiges Tochterunternehmen der Prym-Werke, heute Teil der Aurubis AG
 Gustav Prym (Schiff), ein Salonpassagierschiff des Stolberger Unternehmers Gustav Prym auf dem Bodensee
 die Prym (Familie), eine alte Aachener Patrizierfamilie, von der die Stolberger Unternehmerfamilie abstammt

Prym ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Prym (1843–1913), deutscher Orientalist
 Friedrich Prym (1841–1915), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Schmitt-Prym (1867–1943), deutscher Unternehmer in der Papierindustrie